Allsvenskan i handboll 1955/1956 vanns av Örebro SK, som därmed även blev svenska mästare.

Slutställning

Skytteligan
Rune Åhrling, Örebro SK - 18 matcher, 112 mål

Källor

Fotnoter

Externa länkar

Sport i Sverige 1955
Sport i Sverige 1956
1955/1956
Handbollssäsongen 1955/1956